Pusselspel kan syfta på:

 Pusselspel (datorspel) – ett dator- eller TV-spel
 Pussel (TV-program) – ett svenskt TV-programmet i TV 4
 Pussel – ett traditionellt pusselspel